David Jacobson désigne :

 David Jacobson (réalisateur) (?-), réalisateur et scénariste américain.
 David Jacobson (ambassadeur) (1951-), Avocat de Chicago et ambassadeur des États-Unis au Canada.